Plasència kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Plasencia (kommunhuvudort), Extremadura, Provincia de Cáceres, 
 Plasencia (kommun), Extremadura, Provincia de Cáceres, 

Robotskapade Spanienförgreningar